Ге́йтсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.
  — город в Индиане.
  — город в Северной Каролине.
 Гейтсвилл — город в Техасе.